Iredalea är ett släkte av snäckor. Iredalea ingår i familjen Turridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Iredalea